Дитрих Манке (; 17 октября 1884, Верден — 25 июля 1939, Фюрт) — немецкий философ и математик, профессор и декан Марбургского университета.

Биография 
Дитрих Манке родился 17 октября 1884 года в Вердене, где окончил гимназию «Domgymnasium» (DoG). После этого, до 1906 года, он изучал математику, физику и философию в университете. С 1911 по 1927 год он работал учителем в Штаде и Грайфсвальде — с перерывом на военную службу (в качестве офицера на Западном фронте) с 1914 по 1918 год. В 1925 году, под руководством Эдмунда Гуссерля, Манке получил степень кандидата наук в университете Фрайбурга — за работу «Синтез Лейбница универсальной математики и индивидуальной метафизики» (Leibnizens Synthese von Universalmathematik und Individualmetaphysik), опубликованную в 1925 году в «Ежегоднике философии и феноменологических исследований» (Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung).

Год спустя Манке стал приват-доцентом в Грайфсвальде, а в 1927 году — профессором философии в Марбурге. В период 1932—1934 годов Дитрих Манке также являлся деканом: 11 ноября 1933 года он был среди более 900 ученых и преподавателей немецких университетов и вузов, подписавших «Заявление профессоров о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства». В 1934 году он стал членом Штурмовых отрядов (SA). 25 июля 1939 года в Фюрте Манке скончался в результате несчастного случая.

Работы 
Как историк математики, Манке главным образом занимался математическим анализом Лейбница; работал над публикацией переписки Лейбница:
 Unendliche Sphäre und Allmittelpunkt / Mahnke, Dietrich. — Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann, 1966, Faks.-Neudr. d. Ausg. Halle 1937.
 Leibnizens Synthese von Universalmathematik und Individualmetaphysik / Mahnke, Dietrich. — Stuttgart-Bad Cannstatt : Frommann (Holzboog), 1964, Faks.-Neudr. d. Ausg. von Halle 1925.
 Unendliche Sphäre und Allmittelpunkt / Mahnke, Dietrich. — Halle : Niemeyer, 1937.

Литература 
 Gerhard Biller: Mahnke, Dietrich. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 15, Duncker & Humblot, Berlin 1987, ISBN 3-428-00196-6, S. 691 f.
 Joseph W. Dauben, Christoph J. Scriba (Hrsg.): Writing the History of Mathematics — Its Historical Development. Birkhäuser, Basel 2002, ISBN 3-7643-6166-2.
 Christian Tilitzki: Die deutsche Universitätsphilosophie in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. 2 Bände. (Diss.) Akademie Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-0500-3647-8. — passim; besonders S. 256—260.

Примечания

Ссылки 

Историки математики